

Municípios da Espanha 
 Villafranca — de Navarra
 Villafranca de los Barros — da Estremadura
 Villafranca del Bierzo — de Castela e Leão
 Villafranca de los Caballeros — de Castela-Mancha
 Villafranca del Campo — de Aragão
 Villafranca del Cid — da Comunidade Valenciana
 Villafranca de Córdoba — da Andaluzia
 Villafranca de Duero — de Castela e Leão
 Villafranca de Ebro — de Aragão   
 Villafranca Montes de Oca — de Castela e Leão
 Ordizia — ou Villafranca de Ordicia; do País Basco
 Villafranca de la Sierra — de Castela e Leão
 Los Palacios y Villafranca — da Andaluzia

Comunas da Itália 
 Villafranca d'Asti — do Piemonte
 Villafranca in Lunigiana — da Toscana
 Villafranca Padovana — do Vêneto
 Villafranca Piemonte — do Piemonte
 Villafranca Sicula — da Sicília
 Villafranca Tirrena — da Sicília
 Villafranca di Verona — do Vêneto

Outros usos 
 Marquês de Villafranca — militar espanhol
 Senhorio de Villafranca — senhorio espanhol

Desambiguações de topônimos